Бра́во ( — отлично): 

 Браво — восклицание, выражающее одобрение, восхищение, поощрение.
 «Браво» — российская рок-н-ролл группа.
 «Браво!» — ежегодный Свердловский областной конкурс на лучшую театральную работу года и фестиваль, проводится с 1978 года.

Персоналии 
 Браво, Виктор Даниэль (род. 1983) — испанский футболист.
 Браво, Даниэль (род. 1963) — французский футболист.
 Браво, Дуглас (1932—2021) — венесуэльский политик.
 Браво, Икер (род. 2005) — испанский футболист.
 Браво, Клаудио (род. 1983) — чилийский футболист.
 Браво, Леопольдо Альфредо (1960—2010) — аргентинский политик и дипломат.
 Браво, Лукас (род. 1988) — французский актёр и модель.
 Браво, Мартин (род. 1986) — аргентинский футболист, нападающий.
 Браво, Омар (род. 1980) — мексиканский футболист, нападающий.
 Браво, Осмар (род. 1984) — боксёр-любитель из Никарагуа.
 Браво, Пол (род. 1968) — американский футболист, полузащитник.
 Браво, Рауль (род. 1981) — испанский футболист.
 Браво, Рубен (1923—1977) — аргентинский футболист и тренер.
 Браво, Сиэра (род. 1997) — американская актриса и модель.
 Браво, Хосе (1916—1993) — испанский футболист, выступал на позиции нападающего.
 Браво, Чарльз (1845—1876) — британский адвокат.
 Браво, Эрмин (род. 1979) — боснийский актёр театра и кино.

Составные фамилии 
 Браво Мурильо, Хуан (1803—1873) — испанский политик, председатель правительства Испании.
 Браво Руэда, Николас (1786—1854) — мексиканский военачальник, президент Мексики.
 Мельчор Браво де Саравия-и-Сотомайор (1512—1577) — испанский конкистадор, временный вице-король Перу, губернатор Чили..
 Браво-Ольис, Элия (1901—2001) — мексиканский ботаник, выдающаяся исследовательница кактусов.
 Гонсалес Браво, Луис (1811—1871) — испанский дипломат и государственный деятель.
 Обандо Браво, Мигель (1926—2018) — никарагуанский кардинал.
 Револьо Браво, Марио (1919—1995) — колумбийский кардинал.
 Хименес-Браво, Эктор (род. 1972) — канадский шеф-повар.

Фильмы 
 Браво, Альбер Лолиш! — советский художественный фильм 1987 года.
 Браво, или в Венеции — приключенческий роман американского писателя Джеймса Фенимора Купера.
 Браво, куколка! — художественный фильм 1975 года совместного производства Италии и Франции.

Музыкальные альбомы 
 Браво, Жанна — студийный альбом сольного проекта ударника группы «Браво» Павла Кузина.
 Браво — 10. 1983—84 — сборник ранних песен группы «Браво».

См. также 
 «Джонни Браво» — американский мультсериал.
 Трофей Браво — ежегодная награда, присуждаемая с 1978 года журналом «Guerin Sportivo» лучшему молодому футболисту в Европе.
 «Браво-два-ноль» () — позывной патруля Специальной авиационной службы (SAS) Британской Армии, действовавшего на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1991).

Примечания